Banphot Phisai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Sawan, Thailanda, cu o populație de 88.300 de locuitori și o suprafață de 909,9 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 13 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 117 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nakhon Sawan